Il doppio femminile del Pupp Czech Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Karina Habšudová e Helena Suková hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 6–2 Eva Martincová e Elena Pampoulova.

Teste di serie
n/a
 Eva Martincová /  Elena Pampoulova (finale)
 Denisa Krajčovičová /  Radka Zrubáková (primo turno)
 Wiltrud Probst /  Patty Schnyder (quarti di finale)
 Ruxandra Dragomir /  Silvia Farina (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pupp Czech Open 1996